De gemeente Doetinchem heeft 126 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Doetinchem.

Doetinchem
De plaats Doetinchem kent 82 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Gaanderen
De plaats Gaanderen kent 8 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Wehl
De plaats Wehl kent 36 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Bouwwerk in Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem